Amerikai Egyesült Államok
 Kerby (Kalifornia)
 Kerby (Oregon)